

Codici 
 CKY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto G'BESSIA, Conakry, Guinea

Musica 

 CKY – gruppo musicale